Canton Bolivar kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Cantón Bolívar, kanton, Manabí, 
 Canton Bolivar (kanton i Ecuador), Carchi, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar